Sinis bezeichnet:

Sinis (Mythologie), ein Wesen der griechischen Mythologie
Sinis (Halbinsel), eine Halbinsel im Westen Sardiniens
Titularbistum Sinis, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in der Türkei